Раджанпур () — город в пакистанской провинции Пенджаб, расположен в одноимённом округе.

Демография 
Население города по годам:

Примечания 

Города Пенджаба